Anna Leszczyńska (1660–1727) – polska magnatka, matka króla Stanisława Leszczyńskiego 
 Anna Leszczyńska (1699–1717) – królewna polska, córka króla Stanisława Leszczyńskiego 
 Anna Leszczyńska (1885–1961) – polska rolniczka, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Anna Leszczyńska (1924–2018) – polska działaczka turystyczna, przewodnik PTTK, żołnierz Armii Krajowej
 Anna Leszczyńska-Łazor  (ur. 1971) – polska lekkoatletka